Santo Cristo ist der Name folgender geographischer Objekte in Brasilien:

 Santo Cristo (Rio Grande do Sul), Gemeinde in Rio Grande do Sul
 Santo Cristo (Rio de Janeiro), Stadtviertel im Stadtbezirk Zona Central von Rio de Janeiro
 Santo Cristo (Fluss), Fluss in Rio Grande do Sul